RADIX-50 — это символьный код, который позволяет записать в одном 16-битном слове три символа. Использовался в основном на мини-компьютерах, в первую очередь, семейства PDP-11 (СМ ЭВМ), для хранения имён файлов в файловых системах ОС RT-11 и RSX-11, имён модулей и переменных в объектных модулях (*.OBJ) и библиотеках (*.LIB) и в некоторых других случаях (например, имена задач в ядре системы).

Код трёхсимвольной последовательности рассчитывается по следующей формуле:

A = 1600 × код_левого_символа + 40 × код_среднего_символа + код_правого_символа

Название произошло от количества используемых символов в восьмеричной системе счисления: 508=4010

Компьютерные кодировки
Операционные системы DEC